AON steht als Abkürzung für:
 das frühere Internetangebot von A1 Telekom Austria
 Active Optical Network, architektonische Variante bei Glasfasernetzen
 Air 1, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Akademia Obrony Narodowej, siehe Akademie für Nationale Verteidigung (Warschau)
 All or nothing, möglicher Orderzusatz im Wertpapierhandel
 Alles oder Nix Records, deutsches Hip-Hop-Label
 Aon plc, britisches Versicherungsunternehmen
 Average Octane Number (Zapfsäulenoktanzahl), siehe Oktanzahl#Oktanzahlen
 Novo Kwanza, ehemalige Währung in Angola (ISO-4217-Code)

Abkürzung